Чемпіонат Шотландії з футболу 1951—1952 — 55-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 8 вересня 1951 та фінішував 30 квітня 1952. Свій четвертий титул чемпіона здобув «Гіберніан».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1952
Шотландія
Шотландія